Sezon 1992/1993 był 2. sezonem o mistrzostwo Słowenii. Tytuł obroniła drużyna Olimpija Lublana.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Prva slovenska nogometna liga

Bibliografia 
 NZS – Słoweński Związek Piłki Nożnej 

1992 w piłce nożnej
1993 w piłce nożnej
1992 w Słowenii
1993 w Słowenii
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Słowenii